Le terme cisco peut désigner :
 Cisco est l'un des noms d'une espèce de corégone ;
 Cisco Systems, une entreprise informatique américaine ;
 Cisco, la marque d'un vin muté produit par Canandaigua Wine Co. ;
 Cisco Herzhaft, un guitariste de blues ;
 Cisco est le surnom du footballeur français Francis Llacer.

Toponyme 

 Cisco, un village du comté de Piatt dans l'Illinois ;
 Cisco, une ville de l'État du Texas ;
 Cisco, une ville fantôme de l'État de l'Utah.